Anna Svendsen (ur. 25 marca 1990 r. w Tromsø) – norweska biegaczka narciarska, zawodniczka klubu Tromsø Skiklubb.

Osiągnięcia

Mistrzostwa świata

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan na koniec sezonu 2021/2022

Linki zewnętrzne

Uwagi 

Ludzie urodzeni w Tromsø
Norwescy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1990